Меир Коэн (; род. 15 ноября 1955 года, Эс-Сувейра, Марокко) — израильский политик, депутат кнессета от партии «Йеш Атид», бывший министр благосостояния и общественных услуг, а также бывший мэр города Димона (2003-2013).

Биография 
Меир Коэн родился в еврейской семье в городе Эс-Сувейра, репатриировался в Израиль в 1962 году, в возрасте семи лет. Первую академическую степень получил по философии и истории Израиля в университете имени Бен-Гуриона. Вторую степень получил в области иудаики в консервативном .

Работал учителем, а затем и директором школ «Алон» и «Зинман» в Димоне. С 2003 по 2013 год — мэр Димоны. В ходе своей работы мэром Коэн достиг значительных успехов в экологической и экономической областях, а Димона вошла в десятку самых «зелёных» городов Израиля. В городе был построен первый торговый центр, упала безработица, а также снизились цены на воду.

Был членом партии «Наш дом Израиль», избирался от неё мэром Димоны. Затем перешел в «Йеш Атид», получил четвёртое место в предвыборном списке партии.

Так как «Йеш Атид» получила 19 мандатов, Коэн вошел в состав парламента, получив пост в финансовой комиссии. Однако, в ходе формирования третьего правительства Нетаньяху, он получил пост министра благосостояния и общественных услуг, пост, который он занимал с 2013 по 2014 год.

Примечания

Ссылки 
 

Мэры городов Израиля
Педагоги Израиля
Выпускники Университета имени Бен-Гуриона
Депутаты кнессета от партии Йеш Атид
Депутаты кнессета от фракции «Кахоль-лаван»
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXI созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Депутаты кнессета XXIII созыва
Участники войны Судного дня